, littéralement « grande île », ou , sont des noms propres japonais.

Nom de famille 

Ōshima serait le  le plus porté au Japon.
 Hiromi Oshima (née en 1980) est une playmate japonaise aux États-Unis ;
 Hiroshi Ōshima (1886-1975) est un ambassadeur japonais ;
 Kazuya Ōshima (né en 1987) est un pilote automobile japonais ;
 Masamitsu Ōshima (1884-1965) est un herpétologiste et un ichtyologiste japonais ;
 Michiru Ōshima (née en 1961) est une compositrice japonaise de musique ;
 Nagisa Ōshima (1932-2013) est un cinéaste japonais ;
 Naoto Ōshima (né en 1964) est un designer japonais de jeu vidéo ;
 Nobuhiko Ōshima (né en 1977) est un catcheur japonais ;
 Tomoyo Ōshima (née en 1949) est une monteuse japonaise ;
 Tsutomu Ōshima (né en 1930 en Chine) est un maître de karaté japonais ;
 Yoshiaki Ōshima est un astronome japonais ;
 Yumiko Ōshima (née en 1947) est une mangaka japonaise.

Toponyme 

 Izu ō-shima est une île de l’archipel d'Izu ;
 Elle a donné son nom à la sous-préfecture d'Izu Ōshima et au bourg d'Ōshima ;
 Amami ō-shima est une des îles Ryūkyū ;
 Elle est connue pour avoir été le cadre du combat d'Amami-Ōshima en 2001 ;
 Ōshima est une île de la ville de Kesennuma, dans la préfecture de Miyagi ;
  est une péninsule à Hokkaidō ;
 Elle a donné son nom à la sous-préfecture d'Oshima à Hokkaidō, ainsi qu'aux îles Oshima Kojima et Oshima Ōshima à proximité.

Divers 
 Oshima (2019) est le titre d'un roman de Serge Lamothe.

Notes et références